Гедгаудас () — литовське прізвище.

Відомі носії:
 Андрюс Гедгаудас (*1978) — литовський футболіст, півзахисник.
 Гедгаудас Вітаутас Іонович (*1948) — радянський футболіст та литовський футбольний тренер.

Литовські прізвища